Santa Maria da Feira pode referir-se a:

Locais 
 Santa Maria da Feira - cidade sede de concelho em Portugal
 Santa Maria da Feira - freguesia no concelho de Beja, Portugal

Outros 
 Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, a maior feira medieval da Península Ibérica

Desambiguação